Lemp peut faire référence à :

Toponymes 
 Lemp : une rivière coulant dans la Hesse, en Allemagne.

Personnalité 

 Rebecca Lemp : une bavaroise accusée de sorcellerie
 Fritz-Julius Lemp :  un commandant d'U-boot allemand pendant la Seconde Guerre mondiale

Informatique 
 Une variation du serveur Web tout-en-un LAMP qui utilise nginx, à la place d'Apache, comme serveur http.

Médecine 
La leucoencéphalopathie multifocale progressive : une maladie neurodégénérative d'origine virale.